Тенді́к () — село у складі Тайиншинського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Тендіцького сільського округу.

Населення — 482 особи (2009; 532 у 1999, 741 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Тайиншинського району
Села Північноказахстанської області